Welikolukskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Welikolukskoje (Kaliningrad, Gwardeisk) im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Wargienen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Welikolukskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Jutschen, 1938–1946 Weidenbruch, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)